Caianense – abitanti di Caiana
Caianense – abitanti di São José de Caiana